Chomba puede hacer referencia a:
 Chomba (con cuello): en Argentina, prenda de vestir parecida a la remera (‘camiseta’) pero con cuello abotonado.
 Chomba, en Chile, prenda de abrigo tejida que cubre el tronco y los brazos.
 En Panamá, mujer de piel morena descendiente de afroantillanos que llegaron al istmo de Panamá, durante la construcción del Canal Interoceánico.
 En Nicaragua chomba es un tipo de lagartija que puede medir hasta 15 cm de largo.